Дэвид Рейнольдс,  (; ) — британский историк и телеведущий. Почётный профессор истории Кембриджского университета. Специализируется на истории мировых войн и Холодной войны. Автор документальных фильмов BBC.

Биография 
Учился в Далич-колледже, затем в университетах Кембридже и Гарварде. Преподавал в различных университетах США, Японии и Франции.

В 2005 году был удостоен Исторической премии Вольфсона и избран членом Британской академии. В 2013—2015 годах занимал пост председателя исторического факультета Кембриджского университета. Входил в состав научного совета военного музея британской империи: отделов Первой мировой (2011—2014 гг.) и Второй мировой (с 2016 года) войн.

Женат, имеет сына.

Награды 
 2004:  за работы по истории
 2005:  принят в члены Британской академии
 2014:  за фильм Long Shadow.

Книги 
 1981: The Creation of the Anglo-American Alliance, 1937—1941: a Study in Competitive Co-operation (1981) University of North Carolina Press  (Awarded the Bernath Prize by the Society for Historians of American Foreign Relations, 1982)
 1988: An Ocean Apart: the Relationship between Britain and America in the 20th Century — co-author David Dimbleby. Hodder & Stoughton  (Linked to BBC/PBS TV series.)
 1991: Britannia Over-ruled: British Policy and World Power in the 20th Century. Longman 
 1994: Allies at War: the Soviet, American and British Experience 1939—1945 (Franklin and Eleanor Roosevelt Institute Series on Diplomatic and Economic History). (Co-edited with Warren F. Kimball and A. O. Chubarian). Palgrave Macmillan 
 1994: The Origins of the Cold War in Europe: International Perspectives (editor). Yale University Press 
 1995: Rich Relations: the American Occupation of Britain, 1942—1945. Random House  (Awarded the US Society for Military History’s Distinguished Book Award, 1996)
 2000: One World Divisible: a Global History since 1945.. Allen Lane 
 2001: From Munich to Pearl Harbor: Roosevelt’s America and the Origins of the Second World War. Ivan R. Dee 
 2004: In Command of History: Churchill Fighting and Writing the Second World War. Random House   
 2005: Christ’s: a Cambridge College Over Five Centuries (editor). Macmillan 
 2006: From World War to Cold War: Churchill, Roosevelt, and the International History of the 1940s. Oxford University Press 
 2007: Summits: Six Meetings That Shaped the Twentieth Century. Allen Lane 
 2008: FDR’s World: War, Peace, and Legacies. (Co-edited with David B. Woolner and Warren F. Kimball) Palgrave Macmillan 
 2009: America, Empire of Liberty: A New History. David Reynolds 
 2013: The Long Shadow: The Great War and the Twentieth Century. Simon & Schuster UK ; W. W. Norton, 2014 US  (Awarded the Hessell-Tiltman Prize, 2014)
 2016: Transcending the Cold War: Summits, Statecraft, and the Dissolution of Bipolarity in Europe, 1970—1990. (Co-edited with Kristina Spohr) Oxford University Press 
 2018: The Kremlin Letters: Stalin’s Wartime Correspondence with Churchill and Roosevelt, with Vladimir Pechatnov. Yale University Press  (Awarded the Link-Kuehl Prize by the Society for Historians of American Foreign Relations, 2020)
 2019: Island Stories: Britain and its History in the Age of Brexit Harper Collins

Документальные фильмы 
Снял тринадцать документальных фильмов по истории 20-го века для BBC, в том числе трехсерийный документальный фильм  о последствиях Первой мировой войны и трилогию о взаимоотношениях Рузвельта, Черчиля и Сталина: World War Two: 1941 and the Man of Steel, World War Two: 1942 and Hitler's Soft Underbelly and World War Two: 1945 and the Wheelchair President. Автор и ведущий отмеченного наградами документального сериала BBC Radio 4 «».
 2004: Churchill’s Forgotten Years — BBC 4/BBC 2
 2004: The Improbable Mr Attlee — BBC 4
 2008: Summits — three-part series: (1) Munich, 1938; (2) Vienna, 1961; (3) Geneva, 1985 — BBC 4
 2008: Armistice — BBC2 (Grierson Award: Best Historical Documentary, runner-up)
 2008-09: America, Empire of Liberty — BBC Radio 4 (90-part series, accompanying the writer’s 2009 book)  
 2010: Nixon in the Den — BBC 4
 2011: World War Two: 1941 and the Man of Steel — BBC 4 (Grierson Award: Best Historical Documentary, Nomination)
 2012: World War Two: 1942 and Hitler’s Soft Underbelly — BBC 4
 2014: The Long Shadow — three-part series: (1) Remembering and Understanding; (2) Ballots and Bullets; (3) Us and Them — BBC 2
 2015: World War Two: 1945 and the Wheelchair President — BBC 4
 2016: Verdun: The Sacred Wound BBC Radio 4 (2-part series: (1) The Battle; (2) Loss and Legacy)
 2017: Balfour’s Promised Land BBC Radio 4 — on the centenary of the Balfour Declaration

Примечания

Ссылки 
 Professor David Reynolds — Fellows of the British Academy
 
 Lecture: , via the official channel of Gresham College, UK

Члены Британской академии
Преподаватели Университета Небраски в Линкольне
Выпускники Гарвардского университета
Историки Англии
Преподаватели Оклахомского университета